Чёрные кодексы — законодательные акты, дискриминирующие цветное население США, распространенные во многих штатах в XIX в. Хотя они были приняты как в южных, так и в северных штатах ещё до гражданской войны, термин преимущественно относится к законодательству Южных штатов (бывших участников Конфедерации), принятому в период «Реконструкции Юга» после запрещения рабовладельческой системы по итогам войны 1861—1865 гг. «Черные кодексы» не следует путать с законами о расовой сегрегации, которые были приняты уже после Реконструкции, когда «черные кодексы» были отменены.

В первой половине XIX в. с развитием движения аболиционистов и ростом афроамериканского населения на Севере за счёт массового бегства рабов из южных штатов среди жителей северных штатов нарастали опасения относительно конкуренции дешевых трудовых ресурсов. Поэтому принятая в 1851 г. конституция штата Индиана гласила: «Ни одному негру или мулату не разрешается проникать на территорию штата или селиться на ней после принятия настоящей конституции». Как и на Юге, здесь запрещались браки между белыми и цветными. Аналогичные законы были приняты в 1840-х — 1850-х гг. в Иллинойсе и Мичигане.

Уже после гражданской войны законы штата Техас определяли как цветного каждого гражданина, среди предков которого не менее одной восьмой части негроидной расы (то есть хотя бы один из четверых прадедов или четверых прабабок). Обычно «Черные кодексы» вводили следующие ограничения прав цветных:
 на свободу выбора работодателя, что вынуждало негров работать за мизерную плату у бывших рабовладельцев,
 на свободу передвижения,
 на права на владение землёй или её аренду,
 допускали использование принудительного труда негритянских детей,
 запрещали неграм проводить митинги и собрания,
 носить оружие,
 вступать в браки с белыми,
 голосовать и быть избранными в органы власти,
 свидетельствовать против белых в суде,
 служить в качестве присяжных и в милиции штата.

Предусматривалось также создание специальных судов для рассмотрения дел о преступлениях, совершенных неграми. Некоторые штаты ограничивали и набор профессий, которые было возможно получать цветным. В основе «Черных кодексов» лежали принятые в довоенное время законы Юга о рабах, но, в отличие от них «черные кодексы» не так широко предусматривали телесные наказания.

В частности законы штата Миссисипи гласили:

Негры ежегодно обязаны заключать письменные контракты на труд; если они не выполняют свои обязанности, их работодатель удерживает их заработную плату за год. Когда от них того требуют, негры обязаны предъявлять лицензии (в городах — за подписью мэра, в прочих населённых пунктах — подписанные членом местного органа власти или полиции), в которых должно быть указано место жительства и подтверждено их право на работу. Уклоняющиеся от трудовых обязанностей должны быть подвергнуты аресту и возвращены нанимателю. Граждане, задержавшие и доставившие негров, уклоняющихся от работы, к нанимателю, получают по пять долларов на голову и компенсацию за транспортные расходы. Агитация среди негров бросать работу или помощь едой уклоняющимся от работы наказывается штрафом или тюремным заключением. Подростков следует отдавать в подмастерья, если юношам ещё не исполнилось 21 года, а девушкам — 18 лет. Телесные наказания, которым отцы подвергают своих детей, могут быть применены хозяевами по отношению к подмастерьям. За бродяжничество следует штрафовать, а если штраф не может быть выплачен, бродяги должны быть привлечены к труду, плата за который идет в уплату штрафа. Негры не имеют права на ношение ножей или огнестрельного оружия, если не имеют на это специальной лицензии. Спаивание или продажа спиртных напитков неграм карается штрафом в 50 долларов и тюремным заключением на 30 дней. Если негры не могут уплатить штраф и судебные издержки, шериф должен привлечь их к общественным работам на минимальной заработной плате… 

Аналогичные законы Южной Каролины:

В Южной Каролине цветных, нанятых на работу, называют прислугой, а их нанимателей — хозяевами. На фермах часы их работы определяются как светлое время суток: ежедневно от восхода до заката за исключением воскресенья. Негры должны вставать с постели на рассвете. Потерянное время вычитается из их заработка, так же как стоимость питания и ухода в случае болезни. В воскресенье отсутствующие обязаны возвращаться на плантацию до заката. Домашняя прислуга должна являться по вызову в любое время дня и ночи все семь дней в неделю. Она должна быть особенно вежлива с хозяевами, их семьями и гостями и в таком случае с ними будут также обходиться вежливо и любезно. Телесные и прочие наказания допустимы только по приказу судьи или иного представителя местной власти. Против бродяжничества должны быть приняты суровые законы, чтобы удержать негров от жизни на дорогах в качестве воров и нищих.

В 70-х годах XIX века в ряде штатов «Чёрные кодексы» были формально отменены, однако положения, аналогичные тем, которые в них содержались, были включены в конституции и уголовные законы. В частности, отменялись ограничения на право голоса, браки между белыми и цветными, на владение собственностью и некоторые другие.

Примечания

Литература 
 Фостер У., Негритянский народ в истории Америки, пер. с англ., М., 1955, гл. 27;
 Иванов Р. Ф., Борьба негров за землю и свободу на Юге США. 1865—1877 гг., М., 1958.

См. также 

 Афроамериканцы
 Библейский пояс
 КША
 Рабство в США
 Расовая сегрегация в США
 Республика Новая Африка
 «Чёрный кодекс» 1685 года

Источники права США
Рабство в США

История расовой сегрегации в США
Исторические источники права
Кодексы
Законы США